Papyrus (griech. πάπυρος pápyros, lat. papyrus) bezeichnet:
 Papyrus, antikes Beschreibmaterial 
 Echter Papyrus (Cyperus papyrus), Pflanzenart der Zypergräser
 Papyrus (Comicreihe), belgische Comicreihe
 Papyrus (Schriftart), eine Computerschriftart
 Papyrus (UML), graphisches Bearbeitungswerkzeug
 Papyrus, seit 2008 Papyrus Autor, Schreibprogramm für Schriftsteller, Office-Paket

Unternehmen:
 Papyrus (Unternehmen), schwedischer Papier- und Verpackungsgroßhändler
 Papyrus Deutschland, ehemals Schneidersöhne Deutschland GmbH & Co. KG
 Papyrus Schweiz, ehemals Sihl + Eika Papier AG

Siehe auch:
 Papyrologie